Florenz () bezeichnet
 die Stadt Florenz
 die Metropolitanstadt um die gleichnamige Stadt, siehe Metropolitanstadt Florenz
 eine Erzdiözese der römisch-katholischen Kirche, siehe Erzbistum Florenz
 eine Italienische Republik, siehe Republik Florenz
 das daraus entstandene Herzogtum im 16. Jahrhundert, siehe Herzogtum Florenz
 den Nachfolger des Herzogtums Florenz, siehe Herzogtum Toskana
 den Flughafen der Stadt Florenz, siehe Flughafen Florenz 
 einen männlichen Vornamen, der auch als Familienname gebräuchlich ist, siehe Florenz (Name)

Siehe auch:

 Elbflorenz (Begriffsklärung)
 Charta von Florenz (Charta der historischen Gärten)
 Florentz
 Florence (Begriffsklärung)
 Florenzburg